Герб Майминского района  — официальный символ муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай. Герб района впервые утверждён в 2003 году, изменён в 2019 году; герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 12846.

Описание 
Официальное описание герба:

Герб может воспроизводиться со статусной короной установленного образца — золотой о пяти видимых заострённых зубцах. Герб может воспроизводиться как в полной версии (полный герб — с муниципальной короной), так и в сокращенной версии (в виде гербового щита без короны); обе версии герба равноправны и имеют одинаковый статус.

Авторская группа: идея — на основе герба Майминского района, утвержденного 23 декабря 2003 года; геральдическая доработка, обоснование символики — Ю. Росич (Москва); компьютерный дизайн — А. Карпова (Баранул), Ю. Росич (Москва).

Обоснование 
Композиция герба символизирует исторические, природные, географические и экономические особенности Майминского района. В основу положена композиция герба утверждеённого решением Майминского районного Совета депутатов от 23 декабря 2003 года.

Берущая начало у основания (в оконечности) щита герба и уходящая на линию горизонта дорога (в виде усеченного острия) символизирует Чуйский тракт, а зелёный цвет подчеркивает живописность природы района — гор и лугов, а также является символом плодородных земель района.

Птица (из отряда совообразных, представителями которых являются совы и филины, как типичные представители животного мира Алтая и Майминского района), держащая ключ символизирует стража, держателя символического ключа.

Золотой ключ является символом географического расположения района на севере Республики Алтай на главной дороге, соединяющей республику с остальной Россией — это символ входа, открытия, начала Горного Алтая, того, что Республики Алтай географически с севера «открывается» именно с территории Майминского района.

Гора (в гербе сформированная из двух геральдических перевязей-склонов) отражает доминирующий горный ландшафт местности. Голубой цвет горы — символ первозданной чистоты Алтайских гор.

Бело-лазоревая кайма оконечности символизирует реку Катунь, несущую свои воды вдоль Чуйского тракта.

Окружность солнца в верхней части герба символизирует вечность, тепло и свет.

Преобладающие цвета герба — белый и голубой — элементы (цвета) флага Республики Алтай, неотъемлемой частью которой является Майминский район.

Применённые в гербе цвета в геральдике обозначают:

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства и веры.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность, уважение, великодушие.

Голубой, синий цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и добродетель; также это цвет водных объектов (рек) и чистого неба.

Зелёный цвет (зелень) — символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, а также символ природы.

История 

Первый герб района принят Решением Совета депутатов МО от 23 декабря 2003 года №16-23. Описание герба: «в центре щита герба находится птица, держащая ключ золотисто-жёлтого цвета. Фон верхней части щита герба выполнен в виде бело-голубых полос, на нём изображена гора голубой окраски и золотисто-жёлтая окружность солнца над ней. Среднюю часть щита пересекает волнистый бордюр. На зелёном фоне нижней части щита изображена прямая линейная перспектива уходящей на линию горизонта дороги синего цвета».

Используемый в настоящее время герб утверждён решением Майминского районного Совета депутатов № 14-5 от 26 декабря 2019 года.

См. также 
 Флаг Майминского района

Примечания

Ссылки 

 Герб Майминского района heraldicum.ru

Герб
Майминский район
Майминский район
Гербы с изображением совы
Гербы с изображением ключа